Ålholm eller Aalholm kan henvise til to steder i Danmark:

 Aalholm Slot på Lolland
 Ålholm Len
 Ålholm Amt
 Ålholm, kvarter i København (angiveligt opkaldt efter et værtshus opkaldt efter det lollandske slot)
 Ålholm Station
 Aalholm Kirke
 Aalholm Sogn